Trapa est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :
 Trapa (plante), genre de plantes aquatiques dont la plus connue est la mâcre nageante.
 ,  paroisse civile (parroquia) de la commune espagnole (municipio) de A Fonsagrada, dans la province de Lugo, communauté autonome de Galice.